Julian Tokarski (1883-1961), geolog, petrograf i gleboznawca
 Julian Tokarski (1903-1977), oficer, polityk w PRL